È conosciuto per aver scritto, interpretato e diretto assieme ai Gem Boy, il film Iros.

Biografia
Bob Ferrari è nato a Bologna nel 1968.

È comico, regista, sceneggiatore, video editor, e autore televisivo dal 1995. È uno dei creatori della serie a pupazzi animati “La via delle fiabe” andata in onda su Raitre all'interno del programma La Melevisione.
Nel 1994 scrive, produce e dirige il suo primo cortometraggio, debuttando come attore. Da allora si specializza in film comici a budget zero girati in digitale.
Dal 2000 è protagonista e autore della serie tv “Bob Show” trasmessa nel circuito Telepiù.
A teatro si esibisce in pantomime con voci e musiche registrate e riscuote un certo successo in molti spettacoli di cabaret compreso lo Zelig Lab di Bologna.

Nel 2010 incontra CarlettoFX dei Gem Boy e inizia una stretta collaborazione. Insieme realizzano IROS, un film comico parodia dei vari film Marvel presentato al Future Film Festival 2011. Iros è distribuito sulle televisioni regionali e sul web.

Sempre nel 2010 è SEMIFINALISTA al concorso Festival Cabaret Emergente e PREMIO SPECIALE ACCADEMIA DEL COMICO al concorso SOS Arezzo Cabaret.
Nel 2011 è PRIMO PREMIO al Festival di Cabaret CARPE DIEM ed entra nella squadra dello Zelig Lab di Bologna.
Nel 2012 entra a far parte della famiglia di Alma Radio e conduce il suo programma comico dal titolo Sbobshow. Mentre sul sito personale pubblica i suoi film on line.

Dal 2015 il suo Sbobshow diventa multimediale e viene trasmesso anche in televisione su Nettuno TV (in Emilia Romagna canale 99 del digitale terrestre) e in streaming su almaradiotv.com.

Il 17 marzo 2016 debutta come stand up comedian, unendo "one-liners" con la visual-comedy. 

Nel 2019 partecipa al programma televisivo Zelig Time su Zelig Tv. Partecipazione che dal 2021 viene inserita su Amazon Prime Video.

Note

Collegamenti esterni